Round Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Round Island (Antarktika), im Archipel der Biscoe-Inseln

in Australien:
 Round Island (Inner Islands), Queensland, Torres-Straße ()

 Round Island (Western Islands), Queensland, Torres-Straße ()

 Round Island (Tasmanien)

in Irland:
 Round Island (Lough Derg) im Lough Derg

in Mauritius:
 Round Island (Mauritius)

in Neuseeland:
 Round Island (Albert Channel), östlich der Coromandel Peninsula
 Round Island (Preservation Inlet), Fiordland

in den Seychellen:
 Round Island (Praslin)
 Round Island (Mahé)

in Sri Lanka
 Round Island (Sri Lanka), siehe Round Island Lighthouse (Sri Lanka)

im Vereinigten Königreich:
 Round Island (Scilly-Inseln)
 Round Island (Dorset)
in den Vereinigten Staaten:
 Round Island (Clarke County), Alabama
 Round Island (Mobile County), Alabama
 Round Island (Krenitzin Islands), eine Insel der Aleuten, Alaska
 Round Island (Arkansas)
 Round Island (Connecticut)
 Round Island (Hernando County), Florida
 Round Island (Indian River County), Florida
 Round Island (Indiana)
 Round Island (Cameron Parish), Louisiana
 Round Island (Iberia Parish), Louisiana
 Round Island (Vermilion Parish), Louisiana
 Round Island (Aroostook County), Maine
 Round Island (Hancock County), Maine
 Round Island (Somerset County). Maine
 Round Island (Washington County), Maine
 Round Island (Maryland)
 Round Island (Massachusetts)
 Round Island (Alpena County), Michigan
 Round Island (Chippewa County), Michigan
 Round Island (Delta County), Michigan
 Round Island (Keweenaw County), Michigan
 Round Island (Mackinac County), Michigan
 Round Island (Presque Isle County), Michigan
 Round Island (Wayne County), Michigan
 Round Island (Minnesota)
 Round Island (Mississippi)
 Round Island (Belknap County), New Hampshire
 Round Island (Carroll County), New Hampshire
 Round Island (Hamilton County), Bundesstaat New York
 Round Island (Jefferson County), Bundesstaat New York
 Round Island (Lewis County), Bundesstaat New York
 Round Island (Rockland County), Bundesstaat New York
 Round Island (Ohio)
 Round Island (Pennsylvania)
 Round Island (South Carolina)
 Round Island (Tennessee)
 Round Island (Washington), Bundesstaat Washington
 Round Island (Dodge County), Wisconsin
 Round Island (Marinette County), Wisconsin

Siehe auch:
 Île Ronde